L'école pratique des hautes études, un établissement français d'enseignement supérieur (1868).
 L'école des hautes études en sciences sociales, un établissement français d'enseignement supérieur (1975).